Trofin ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Trofin (1931–2009), rumänischer Handballtrainer
 Virgil Trofin (1926–1984), rumänischer Politiker (PMR/PCR)